Ахима́с:
 Ахимас Вельде — литературный персонаж романов Бориса Акунина.
 Ахимас (Ahimas) — рэп-исполнитель, участник группы «Легенды про…», выбрал себе псевдоним, благодаря романам Бориса Акунина.